Яропо́льцы — село в Пригородном сельском поселении Переславского района Ярославской области при речке Трестянке. Другие названия: Ярополч, Ярополец, Ерополец.

Население на 1 января 2007 года — 1 человек.

История 

Ярополч пожертвован в монастырь Еленой Ивановной Добрынской.

С 1563 года село Ярополч принадлежало Горицкому монастырю, а после секуляризации 1764 года перешло в ведомство государственных имуществ.

К 1628 году здесь есть место церковное, что была церковь Николая Чудотворца. В 1668 году на этом пустовом церковном месте построена вновь деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. В 1701 году церковь была перестроена и освящена вновь во имя того же святителя. Эта деревянная церковь существовала в Ярополче до 1860 года, когда и сгорела.

В 1864 году усердием прихожан устроен каменный храм с такою же колокольнею. Престолов в этом храме три: в холодном в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня, в трапезе тёплой во имя святого Николая Чудотворца и святого Аверкия, Иерапольского
Чудотворца.

Население

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района